Grandes Hits puede referirse a:

Grandes Hits, álbum recopilatorio de la banda mexicana Zoé.
Grandes Hits, álbum recopilatorio del cantante mexicano Cristian Castro.